Ihor Babiy (en ), né à Berchad (Ukraine) le , est un homme d'affaires, une personnalité publique, un mécène, un directeur artistique et un artiste ukrainien. Il est aussi connu par son nom d'artiste VarrIng.

Biographie 
Il a fait ses études au collège  de Berchad (1986), à l' (1990). Diplômé de l'Université nationale de médecine Pirogov de Vinnytsia (1996), de l' (1998), de l' (2004), et de l' (2015).

Il a reçu l'Ordre de Saint-Michel (2005) « pour services rendus à l'Ukraine, à l'Église orthodoxe ukrainienne, pour sa grande contribution à l'acquisition et au développement de l'État ukrainien ». Certificat d'honneur du  (2004).

Carrière 
L' du Ministère de la Défense de l'Ukraine (1998–1999 : orthopédiste et traumatologue), l'agence de publicité « Jasper » (depuis 1999 : fondateur, directeur), journal mural « Sanbiouleten » (littéralement « Bulletin sanitaire ») (depuis 2003 : fondateur, rédacteur en chef), l'Association de publicité sociale en Ukraine (depuis 2009 : cofondateur, président du conseil d'administration), studio « FotoPartner » (littéralement « Partenaire photo ») (depuis 2011 : fondateur, directeur général), artiste VarrIng (depuis 2012).

Activité

Publicité sociale 
Auteur de l'idée et cofondateur de l'Association de publicité sociale en Ukraine (2009). Au début, en tant que propriétaire de l'agence de publicité « Jasper » et plus tard en tant que président du conseil d'administration de l'Association, Ihor Babiy a organisé plusieurs campagnes sociales nationales. Parmi eux : « Le cancer peut être guéri. Ne tardez pas! » (2010), « L'attention à vous-même vous sauvera la vie » (2010), « Une vie sobre est une vie plus belle » (depuis 2011), « La prévention et le contrôle de l'hypertension est un gage de santé de la nation » (2013), « Changeons le diabète ensemble » (depuis 2013). La coopération implique les départements de santé des administrations régionales et municipales, les instituts de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, les organisations et les entreprises médicales.

Il a organisé et financé le placement de la publicité sociale sur l'affichage et citylights urbains dans les centres régionaux de l'Ukraine, dans les métros de Kyiv et de Kharkiv, dans les trains de voyageurs et les trains omnibus des Ukrzaliznytsia.

Santé publique 
Ihor Babiy a initié la relance de la sensibilisation générale aux mesures de préservation de la santé en Ukraine. En 2003, il a fondé un journal mural pour les institutions médicales de l'Ukraine, le « Sanbiouleten » et a agi en tant que mécène. La publication est approuvée par le , avec le soutien des administrations régionales et municipales de l'État, des principaux spécialistes indépendants du ministère. Il y a un réseau national pour le placement de journaux muraux qui couvre tous les centres régionaux. L'agence de publicité « Jasper », dirigée par Ihor Babiy, est l'opérateur national de placement de « Sanbiouleten » dans les institutions médicales d'Ukraine. Plus de 50 numéros thématiques de « Sanbiouleten » (10+ mille unités) ont été placés gratuitement dans , ,  et 

Une version du projet de loi de l'Ukraine « Sur la publicité sociale » (2011) a été préparée ar Ihor Babiy pour les députés de la Rada d'Ukraine ; il a participé activement à l'élaboration des projets de loi sur la santé et des actes réglementaires. Membre du Conseil d'experts des organisations publiques au sein du groupe interfractionnel de la Rada « Pour la spiritualité, la moralité et la santé de l'Ukraine » (2009–2011), du Conseil public du Ministère de la santé de l'Ukraine (2010–2011), du Conseil public du  (2013), du Conseil public de l' (2013).

Art 
Travaille sous son nom d'artiste VarrIng. Il a commencé son activité en créant des projets photos. Sa particularité est la création des collections thématiques, et la sélection minutieuse des images photographiques informatives qui reflètent l'idée de la collection. Il s'efforce toujours de créer un nouveau thème, une nouvelle idée, un nouveau motif, ce qui permet d'être original dans sa vision d'une conception créatrice et de sa mise en œuvre. Il est le seul auteur en Ukraine qui a introduit le catalogage exigent de sa propre oeuvre. Ihor Babiy a créé son propre système de noms de collections, il enregistre le numéro de série, l'année de sortie de la collection et le nombre de photos dans sa composition. En règle générale, le nombre de tirages est limité ; les tirages sont imprimés et présentés selon les règles de conservation et les normes muséales.

Il a représenté l'Ukraine au  de l'Ambassade d'Ukraine en France avec son exposition personnelle « Le feu personnifié » (Paris, 2014). Invité d'honneur de l'exposition internationale avec la participation des artistes ukrainiens, français, belges et canadiens « Quatre éléments », soutenue par le Musée d'Art moderne et d'Art contemporain de Nice ; il a représenté l'Ukraine à l'exposition internationale « La grande bleue » (Nice, 2014 ; 2015).

Il a participé à des projets inter-muséals et à des expositions collectives à Kyiv (depuis 2011), Berlin (2014), Nice (2014 ; 2015). En particulier, au Centre d'exposition international  (2011), au Musée du Mur (Berlin, 2014), au Musée national de peinture de Kyiv (2014), dans le centre d'affaires de l'Aéroport de Nice-Côte d'Azur (Nice, 2014 ; 2015), au Musée national historique et architectural  (2016), au Centre national de culture populaire « Musée d'Ivan Hontchar » (2017).

Il a participé aux expositions nationales et internationales en Ukraine, en particulier, le IIIe Salon international de la photographie « Le panorama de mon pays » (2012), le VIIe Festival des photoclubs de l'Ukraine (2013), « Kyiv Photo Week » (littéralement « la Semaine de la photographie de Kyiv ») (2017, 2018), « Kyiv Art Week » (littéralement « la Semaine de la art de Kyiv ») (2019).

Médaille d'argent de l' au VIII Salon international de la photo « La planète des enfants » (catégorie « Genre », 2018). Gagnant du concours artistique « Rénovation 2019 » (Kyiv).

Depuis 2014, il promeut et organise une formation en Ukraine sur l'impression et la présentation de la photographie avec des normes de conservation et des normes muséales (pour les photographes, les collectionneurs, les marchands d'art, les travailleurs des musées). Depuis 2019 effectue une formation sur le design des photos d'intérieur.

Deux livres sont consacrés au travail artistique de Ihor Babiy (2014 ; 2016). Ses œuvres sont conservées dans les fonds du Musée national historique et architectural « La Forteresse de Kyiv », Musée du Mur (Berlin), dans des collections privées en Ukraine, en France et au Canada.

Management de l'art 
Organisateur et sponsor d'expositions photographiques collectives (Kyiv) : « La force athlétique » (dans le cadre de « l'Industrie du sport 2011 »), « La beauté de l'Ukraine sous l'objectif » (dans le cadre du XVIIIe Salon international du tourisme « Ukraine 2011 », Centre d'exposition international).

Partenaire de projets nationaux et internationaux (Kyiv) : « Rêves d'enfants » (Centre d'exposition international « La Maison ukrainienne », 2011), « Jours géorgiens en Ukraine » (la  des Forces armées de l'Ukraine, 2012), « Jours lituaniennes en Ukraine » (2012), « Jours tchèques en Ukraine » (2012), IIIe Salon international de la photographie « Le panorama de mon pays » (2012), VIIe Festival des photoclubs de l'Ukraine (2013), « Rêves d'enfants » (le Stade olympique de Kyiv, 2013).

Brevets 
Auteur de 6 brevets ukrainiens : un panneau lumineux (brevet  du ), une pyramide routière d'information (brevet  du ), un dispositif (négatoscope) de visualisation d'images sur supports transparents (2 brevets :  du ,  du ), une étagère de type matriciel (brevet  du ), l'affiche publicitaire informatique « Sanbiouleten » (brevet  du ).

Références

Bibliographie

Éditions en forme de livre 
  VarrIng. Catalog 1. [Kyiv : , 2014]. 64  .
   VarrIng. Catalog 2 : fine art collection photography. [2nd ed.] [Kyiv : Ridji, 2016]. 84  .

Articles 
  Фотография как предмет инвестиции // Business People. 2014. Окт. С. 20.
  Міщенко, Т. Не буває безпритульних дронів // Ukrayina Moloda. 2019. 21 трав. С. 12.

Philanthrope ukrainien
Photographe ukrainien du XXe siècle
Photographe ukrainien du XXIe siècle
Personnalité ukrainienne du monde des affaires
Naissance en juillet 1971
Naissance dans l'oblast de Vinnytsia
Naissance en RSS d'Ukraine